Floridos puede referirse a:
El nombre común de la planta Brassica nigra.
El nombre común de la planta Conium maculatum.
El nombre común de la planta '''''Sisymbrium officinale.